Натуральне число 381
 381 рік до нашої ери
 381 рік нашої ери